Waterhouse Island steht für:

 Waterhouse Island (Antarktika), Insel nahe der Davis-Station, Antarktika
 Waterhouse Island (Tasmanien), Insel vor Tasmanien, Australien
 Little Waterhouse Island, Insel vor Tasmanien, Australien